Уингер, Вингер (Winger) может означать:

Фамилия 
 Уингер, Дебра (род. 1955) — американская актриса, трёхкратная номинантка на премию «Оскар».
 Уингер, Кара (Паттерсон; род. 1986) — американская легкоатлетка, метательница копья.
 Уингер, Кип (род. 1961) — американский мультиинструменталист, основатель рок-группы Winger.
 Вингер, Юрий (1872—1918) — католический священник, серболужицкий писатель и переводчик.

Топоним 
 Уингер — город в округе Полк, штат Миннесота, США.
 Уингер — тауншип в округе Полк, штат Миннесота, США.

Другое 
 Вингер — игровое амплуа в футболе.